La Serie A1 2014-2015 è stata la 96ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. La stagione regolare ha avuto inizio il 3 ottobre 2014 con l'anticipo televisivo della prima giornata e si è conclusa sabato 18 aprile 2015; i play-off sono iniziati il 29 aprile e sono terminati con la gara 3 di finale il 16 maggio.

Le squadre neopromosse sono la Sport Management Verona e la Roma Vis Nova, entrambe alla loro prima apparizione in massima divisione.

Dopo quattro stagioni consecutive al meglio dei tre incontri, la finale scudetto torna al meglio delle cinque partite. Quarti di finale, semifinali e le finali per i piazzamenti rimangono al meglio delle tre.

Squadre partecipanti

Allenatori

Regular season

Classifica

Calendario e risultati

Play-off
I play-off si disputano al meglio delle tre partite, con la seconda e l'eventuale terza in casa della migliore classificata. La finale scudetto si disputa invece al meglio delle cinque partite, con la prima, la terza e l'eventuale quinta in casa della migliore classificata.

Tabellone

Risultati

Quarti di finale
Pro Recco - Bogliasco

Sport Management - Savona

AN Brescia - Canottieri Napoli

Acquachiara - Posillipo

Semifinali
Pro Recco - Sport Management

AN Brescia - Acquachiara

Finale Scudetto

Finale 3º/4º posto

Tabellone 5º posto

Risultati

Semifinali
Savona- Bogliasco

Posillipo - Canottieri Napoli

Classifica finale

Verdetti 
  Campione d'Italia.
 ,  e  qualificate alla LEN Champions League 2015-2016.
 ' e  qualificate alla LEN Euro Cup 2015-2016.
   e  retrocesse in Serie A2, ma successivamente ripescate per ampliamento del prossimo campionato a 14 squadre.
 Il  rinuncia ad iscriversi all'edizione successiva.

Classifica marcatori 
Aggiornata al 16 maggio 2015

Note

Bibliografia 
Enrico Roncallo, Almanacco della pallanuoto, Urbone Publishing, Praga, 2015, p 1118,

Voci correlate 
 Serie A2 2014-2015 (pallanuoto maschile)
 Coppa Italia 2014-2015 (pallanuoto maschile)
 Serie A1 2014-2015 (pallanuoto femminile)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2014
Sport acquatici nel 2015
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto